Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Катріна Адамс і Зіна Гаррісон виграли титул, перемігши у фіналі пару Джиджі Фернандес і Робін Вайт з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (фінал)
 Лорі Макніл /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
 Ева Пфафф /  Елізабет Смайлі (півфінал)
 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 World Doubles Championships Draw

WTA Doubles Championships
Тур WTA 1988